CFG est le sigle qui peut signifier :
 Certificat de formation générale, un diplôme français ;
 Casablanca Finance Group, une banque d'affaires marocaine ;
 Champ à fort grossissement, en microscopie ;
 Compagnie forestière du Gabon.

CFG est le code qui peut signifier :
 Condor, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code IATA des aéroports